XXII сезон третьего по рангу дивизиона профессионального футбола в России после Российской футбольной премьер-лиги и Первенства Футбольной национальной лиги проходил с 12 июля 2013 года по 5 июня 2014 года.

Участники

Победители

«Запад» 
Победителем первенства в первый год существования клуба стал ФК «Тосно».

Лучшие бомбардиры 

* из них с пенальти.

Лучшие игроки по версии тренеров

Рекорды в первенстве 
 Самая крупная победа хозяев: (+6)
 07.10.2013 «Спартак» (Кострома) — «Знамя Труда» — 6:0
 Самая крупная победа гостей: (+5)
 04.08.2013 «Зенит-2» — «Торпедо» (Владимир) — 1:6
 Наибольшее число голов в одном матче: (7)
 04.08.2013 «Зенит-2» — «Торпедо» — 1:6
 24.09.2013 «Знамя Труда» — «Химки» — 2:5
 27.10.2013 «Химки» — «Коломна» — 6:1
 24.05.2014 «Тосно» — «Торпедо» — 6:1

«Центр»

Лучшие бомбардиры 

* из них с пенальти.

Лучшие игроки по версии тренеров

Рекорды в первенстве 
 Самая крупная победа хозяев: (+5)
 09.09.2013 «Сокол» — «Тамбов» — 5:0
 Самая крупная победа гостей: (+3)
 22.08.2013 «Металлург-Оскол» — «Калуга» — 1:4
 09.09.2013 «Звезда» — «Витязь» — 0:3
 14.09.2013 «Зенит» (Пенза) — «Факел» — 0:3
 10.10.2013 «Металлург» (Выкса) — «Сокол» — 0:3
 22.10.2013 «Металлург-Оскол» — «Сокол» — 0:3
 21.04.2014 «Спартак-2» — «Сокол» — 0:3
 Наибольшее число голов в одном матче: (8)
 02.05.2014 «Спартак-2» — «Подолье» — 6:2

«Юг» 
В межсезонье команда «Кавказтрансгаз-2005» (Рыздвяный) сменила название на «Газпром Трансгаз Ставрополь», сохранив базирование в Рыдзвяном.

Лучшие бомбардиры 

* из них с пенальти.

Лучшие игроки по версии тренеров

Рекорды в первенстве 
 Самая крупная победа хозяев: (+6)
 31.08.2013 «Волгарь» — «Краснодар-2» — 6:0
 Самая крупная победа гостей: (+4)
 14.09.2013 «Машук-КМВ» — «Олимпия» (Волгоград) — 0:4
 20.04.2014 «Краснодар-2» — «Астрахань» — 0:4
 Наибольшее число голов в одном матче: (7)
 17.07.2013 «Алания-Д» — СКВО — 3:4
 04.08.2013 «Газпром трансгаз Ставрополь» — «Энергия» — 6:1
 28.08.2013 «Олимпия» — «Дружба» — 5:2
 19.09.2013 «Торпедо» — «Алания-Д» — 5:2

«Урал-Поволжье» 
Первенство проходило с 18 июля 2013 по 5 июня 2014 года в два этапа. На первом этапе команды играли традиционный двухкруговой турнир из 22 туров (каждая команда проводила по два матча с каждой из остальных команд — один дома и один в гостях). На втором этапе команды были разделены на две группы. Первые шесть клубов по итогам первого этапа сыграли между собой в группе «А» один круг, разыграв места с 1-го по 6-е (победитель турнира получал путёвку в ФНЛ на следующий сезон). Остальные шесть клубов также сыграли между собой один круг в группе «Б», разыграв места с 7-го по 12-е. При этом очки, набранные командами на первом этапе, сохранялись.

Первый этап

Второй этап 
Календарь второго этапа турнира (количество домашних и выездных матчей) был сформирован согласно предварительно составленной перед началом сезона сетке, в зависимости от занятых командами на первом этапе мест.

Группа A

Группа B

Лучшие бомбардиры 

 * из них с пенальти.

Лучшие игроки по версии тренеров

Рекорды в первенстве 
 Самая крупная победа хозяев: (+8)
 14.09.2013 «Челябинск» — «Рубин-2» — 8:0
 Самая крупная победа гостей: (+4)
 04.10.2013 «Лада-Тольятти» — «Челябинск» — 0:4
 Наибольшее число голов в одном матче: (8)
 14.09.2013 «Челябинск» — «Рубин-2» — 8:0
 Наибольшее количество голов, забитых одной командой в матче (8):
 14.09.2013 «Челябинск» — «Рубин-2» — 8:0
 Наибольшее количество победных матчей подряд (8):
 «Тюмень»

«Восток» 
Первенство России по футболу среди команд клубов ПФЛ зоны «Восток» проводилось в два этапа с использованием «спаренного» построения матчей. Жеребьёвка календаря проводилась перед началом первенства сразу для двух этапов соревнований. Первый этап проводился по принципу проведения матчей «каждый с каждым» на своём поле и поле соперника в два круга. У всех участников сохранялись набранные на первом этапе очки, количество побед, ничьих и поражений, забитых и пропущенных мячей. На втором этапе команды проводили матчи по принципу «каждый с каждым» в один круг. Итоговая турнирная таблица была сформирована, исходя из проведения двух этапов соревнования.

Лучшие бомбардиры 

* из них с пенальти.

Лучшие игроки по версии тренеров

Рекорды в первенстве 
 Самая крупная победа хозяев: (+5)
 05.09.2013 «Сахалин» — «Сибирь-2» — 5:0
 Самая крупная победа гостей: (+4)
 02.05.2014 «Сибирь-2» — «Байкал» — 1:5
 22.05.2014 «Сибиряк» — «Смена» — 1:5
 Наибольшее число голов в одном матче: (6)
 14.10.2013 «Смена» — «Сахалин» — 2:4
 02.05.2014 «Сибирь-2» — «Байкал» — 1:5
 22.05.2014 «Сибиряк» — «Смена» — 1:5

Примечания 

2013